

Codici 
 YEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eureka (Nunavut) (Canada)
 yeu – codice ISO 639-3 della lingua yerukula

Geografia 
 L'Île-d'Yeu (l'isola di Yeu) – comune e isola della Vandea (Francia)